Joaquim de Vilallonga i Càrcer, II comte de San Miquel de Castellar, (19 març 1896 - 27 juny 1968, Esplugues de Llobregat), fill de Luis de Vilallonga i Sentmenat, baró de Segur i de Maria Dolors d'Amat-Càrcer i de Ros, VII marquesa de Castellbell, VII marquesa de Castellmeià, VI baronessa de Maldà i Maldanell.Es va casar amb Isabel Girona i Villavechia. Li va succeir el seu fill Juan Joaquín Vilallonga i Girona, III comte de San Miquel de Castellar.

Referències 

Nobles catalans